Pierre Soulé (diplomaat) (1801-1870), onder meer Amerikaanse ambassadeur in Spanje
 Pierre Soulé (schip, 1943), een Amerikaans stoomvrachtschip-liberty-schip